U.S. Cellular Center steht für folgende Multifunktions- und Veranstaltungshallen:
 U.S. Cellular Center (Ashville), North Carolina
 U.S. Cellular Center (Cedar Rapids), Iowa